Seyring ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Seyring (Gemeinde Gerasdorf), Ort und Katastralgemeinde von Gerasdorf bei Wien, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Seyring (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Seiring